Piepersberg bezeichnet:

 Piepersberg (Remscheid), eine Ortslage in Remscheid, NRW, Deutschland
 Piepersberg (Solingen), eine Ortslage in Solingen, NRW, Deutschland